Woodland (hrabstwo Aroostook)
 Woodland (hrabstwo Washington)